Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 268001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 31 marca 2003 do 13 marca 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

268001-268100

268101-268200

268201-268300

268301-268400

268401-268500

268501-268600

268601-268700

268701-268800

268801-268900

268901-269000

Przypisy 

Lista planetoid 268001-269000